Kátai Zoltán (1954–2020) énekmondó
 Kátai Zoltán (1968) erdélyi magyar informatikus